Sibbald peut faire référence à :
 Sibbald, hameau de l'Alberta au Canada
 Robert Sibbald (1641-1722), médecin, un naturaliste et un géographe écossais
 Île Sibbald,  île française des Kerguelen

Homonymie de toponyme